Olaszország
Annone di Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Annone Veneto, város Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében